Каппах может означать:
 Каппах (Каппа) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).
 Каппах-Уайт —  деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).
 Каппах (Каппа) —  главное селение квапо в восточном Арканзасе.

См. также 
 Каппа